Keisuke Iwashita (Kagoshima, 24 de setembro de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Gamba Osaka.

Títulos 
 Gamba Osaka
J-League 2014: 2014
J-League 2 2013: 2013
Copa do Imperador: 2014
Copa da Liga Japonesa: 2014

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Gamba Osaka